Grenay est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :
 Grenay (Isère), commune française du département de l'Isère, en région Rhône-Alpes.
 Grenay (Pas-de-Calais), commune française du département du Pas-de-Calais,  en région Nord-Pas-de-Calais.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France